De boeken over Harry Potter van de hand van de Engelse schrijfster J.K. Rowling zijn in het Nederlands vertaald door Wiebe Buddingh'. Hij vertaalt hierbij ook de namen van de vele personages, plaatsen en voorwerpen die in de boeken voorkomen.

De lijst geeft een overzicht van de oorspronkelijke Engelse naam en de (vertaalde) Nederlandse naam van een personage, plaats of voorwerp.

Vertalingen
Harry Potter, Namen en termen